

Codici 
 dyn – codice ISO 639-3 della lingua dyangadi

Periodici 
 DYN – rivista d'arte